The Family of Man (tentoonstelling), een fotografietentoonstelling uit 1955
 The Family of Man (Three Dog Night), een single van Three Dog Night uit 1972